Bohai steht für:

 Bohai, koreanisch-mandschurisches Reich (669–926), siehe Balhae

 Bohai (Jingning) (渤海镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jingning der Provinz Zhejiang, Volksrepublik China
 Bohai (Ning’an) (渤海镇), Großgemeinde der Stadt Ning’an in der Provinz Heilongjiang, Volksrepublik China
 Bohai (Huairou) (渤海镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Huairou der Regierungsunmittelbaren Stadt Peking, Volksrepublik China

Siehe auch:
 Bohai-Tunnel (chinesisches Projekt)
 Bohai-Bucht, Golf von Bohai (im Gelben Meer)
 Bohei (Lärm)
 Andrij Bohaj